Muldengraben ist ein Gewässername:

 Muldengraben (Falltorgraben), rechter Zufluss des Falltorgrabens (zum Walzbach, zur Pfinz), bei Wössingen, Gemeinde Walzbachtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Muldengraben (Saalbach), linker Zufluss der Saalbach (zum Oberrhein) bei Diedelsheim, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Muldenbach